Als Europameisterschaft 2012 oder EM 2012 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 2012 stattfanden:

 Badminton-Europameisterschaft 2012
 Badminton-Mannschaftseuropameisterschaft 2012
 UEC-Bahn-Europameisterschaften 2012
 Baseball-Europameisterschaft 2012
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 2012
 Biathlon-Europameisterschaften 2012
 Bob-Europameisterschaft 2012
 European Darts Championship 2012
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2012
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 2012
 Faustball-Europameisterschaft der Frauen 2012
 Faustball-Europameisterschaft 2012
 U-21-Faustball-Europameisterschaft 2012
 Fechteuropameisterschaften 2012
 Fußball-Europameisterschaft 2012
 U-17-Fußball-Europameisterschaft 2012
 U-17-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2012
 U-19-Fußball-Europameisterschaft 2012
 U-19-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2012
 Futsal-Europameisterschaft 2012
 FIA-GT3-Europameisterschaft 2012
 Europameisterschaften im Gewichtheben 2012
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Damen 2012
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Herren 2012
 Handball-Europameisterschaft der Männer 2012
 Handball-Europameisterschaft der Frauen 2012
 IISHF Inline-Skaterhockey-Europapokal 2012
 IPCH-Europameisterschaft 2012
 Judo-Europameisterschaften 2012
 Kanurennsport-Europameisterschaften 2012
 Kanuslalom-Europameisterschaften 2012
 Karate-Europameisterschaft 2012
 Lacrosse-Europameisterschaft 2012
 Leichtathletik-Europameisterschaften 2012
 Motoball-Europameisterschaft 2012
 Motorrad-Europameisterschaft 2012
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 2012
 Orientierungslauf-Europameisterschaften 2012
 Poolbillard-Europameisterschaft 2012
 Radball-Europacup 2012
 Rallye-Europameisterschaft 2012
 Rennrodel-Europameisterschaften 2012
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2012
 Ringer-Europameisterschaften 2012
 Ruder-Europameisterschaften 2012
 Schach-Europameisterschaft 2012
 Schwimmeuropameisterschaften 2012
 Shorttrack-Europameisterschaften 2012
 Skeleton-Europameisterschaft 2012
 Snooker-Europameisterschaft 2012
 Sommerbiathlon-Europameisterschaften 2012
 Squash-Europameisterschaft 2012
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 2012
 Tanzsporteuropameisterschaft 2012 (Latein)
 Tanzsporteuropameisterschaft 2012 (Standard)
 Tanzsporteuropameisterschaft 2012 (über zehn Tänze)
 Taekwondo-Europameisterschaften 2012
 Tischtennis-Europameisterschaft 2012
 European Universities Games 2012
 Wasserball-Europameisterschaft 2012
 Europameisterschaften im Wasserspringen 2012

!Europameisterschaft 2012
2012